Tolleshunt D’Arcy – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Essex
 Tolleshunt Knights – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Essex
 Tolleshunt Major – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Essex